Contea di El Paso o El Paso County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di El Paso (Colorado)
 Contea di El Paso (Texas)